Die BNP Paribas Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 22. März 2015 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2015 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2015 der Herren statt.

Titelverteidiger waren im Einzel Flavia Pennetta und im Doppel Hsieh Su-wei und Peng Shuai.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spielerinnen im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2015 fand vom 9. bis 10. März 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Indian Wells